Treize-Juin ou XIII-Juin ou 13-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

13 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, durant la seconde Guerre mondiale :

 Le , vers le début de la seconde Guerre mondiale : 
 Bombardement allemand à Anglure, dans la Marne.
 Bombardement allemand à Arcis-sur-Aube, dans l'Aube.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Bombardements aériens et tirs d'artillerie meurtriers à Vieux, dans le Calvados.
 Combats destructeurs de la  blindée (Royaume-Uni) à Villers-Bocage, dans le Calvados.
 Dix victimes collatérales du bombardement américain du pont ferroviaire de , à La Vicomté-sur-Rance, dans les Côtes-d'Armor.
 250 maquisards tiennent tête aux forces allemandes à Saint-Nizier-du-Moucherotte au-dessus de Sassenage, en Isère.
 Combats entre les maquisards et les forces allemandes, à Grenade-sur-l'Adour, dans les Landes.
 Bombardement allié sur Marigny, dans la Manche.
 Autres lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
13